Гетерогамія (від грецьких слів гетеро — різний та гамос — шлюб), має такі визначення:

 Анізогамія — тип статевого процесу, під час якого між собою зливаються гамети різного розміру та форми (наприклад — деяких водоростей чи грибів);
 зміна функції жіночих або чоловічих квіток чи їх розташування на рослині (як аномалія);
 шлюб між людьми, що мають різні соціальні ознаки (раса, релігія та ін.).

Література 
 Біологічний енциклопедичний словник. Під ред. М. С. Гілярова.— М.:Советская энциклопедия, 1986, ст. 129.

 Гетерогамія на mirslovarei.com

Див. також 

 Ізогамія
 Гологамія
 Автогамія

Розмноження